Гран-прі Бельгії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Belgian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 28 серпня 2016 року на трасі Спа-Франкоршам в Спа, Бельгія.

Класифікація

Примітки
 — Естебан Гутьєррес отримав 5 штрафних позицій за інцидент з Паскалем Верляйном під час третьої вільної практики (FP3).
 — Маркус Ерікссон отримав 10 позицій штрафу за заміну елементів двигуна (понад норму).
 — Льюїс Гамільтон отримав 60 позицій штрафу за заміну елементів двигуна, Mercedes вирішив замінити кілька елементів на його двигуні (на перед), а також за заміну коробки передач.
 — Фернандо Алонсо  отримав 60 позицій штрафу за заміну елементів двигуна, McLaren вирішив замінити кілька елементів на його двигуні (на перед). Також Алонсо не показав часу в кваліфікації, але стюарди дозволили йому взяим участь у перегонах.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бельгії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Серпень 2016
2016 у бельгійському спорті